UTC−12 — часовой пояс, используемый в навигации и располагающийся между 180° и 172°30′ западной долготы. В данном часовом поясе нет каких-либо обитаемых территорий, его используют только корабли. В этом поясе находятся также принадлежащие США необитаемые острова Бейкер и Хауленд. Этот часовой пояс — последний, в котором начинаются новые сутки (так, когда в этом поясе 23:00 субботы, в поясе UTC+14 уже 1:00 понедельника).

  Остров Бейкер (США)
  Остров Хауленд (США)

Часовые пояса